Остров Исландия расположен в северной части Атлантического океана и обитающие на нём сосудистые растения в основном типичны для северной Европы. Всего список сосудистых растений Исландии включает свыше 500 видов высших растений.

Исландия является родиной и местом произрастания разнообразных растений — осоки и березы, ясколки и щавеля, ивы и лютика, черники и вереска, которые растут бок о бок со многими редкими субарктическими видами, включая два эндемика —  и .

Растительность Исландии состоит главным образом из различных типов осоко-пушицевых тундр со значительной примесью разнотравья, ползучих полярных ив и карликовых берёз. Древесная растительность в наше время встречается на острове редко, в основном виде своеобразных низкорослых полукустарниковых лесов из березы и ивы (средняя высота 1—3 м), с вкраплениями рябины и можжевельника. Ранее, до активного освоения Исландии человеком, березовые леса покрывали значительную часть территории основа, но впоследствии они подверглись сильному истреблению человеком и сейчас покрывают не более 5-7 % площади острова.

Широко распространены моховые и осоковые болота. Пологие склоны гор и долины между ними часто покрывают сплошные заросли вереска и ягодники (черника, голубика,костяника). В наиболее теплых, защищенных от ветров долинах и вблизи горячих источников имеются злаковые и разнотравные луга. В то же время высшие растения практически отсутствуют на обширных массивах песчаных дюн, лавовых полях у подножий вулканов и на поверхности базальтовых плато и ледников.

Кроме этого имеются растительные группировки морского побережья и крупных морских скал. Ограничена, но важна высшая водная растительность, которая представлена в основном олиготрофными видами , ,  и т. п., произрастающими в многочисленных исландских реках и озёрах.

Lycopodiaceae — Jafnaætt — Плауновые 
  Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. — Skollafingur — 
  Lycopodium annotinum L. — Lyngjafni — 
  Lycopodium clavatum L. — Burstajafni — 
  Diphasiastrum alpinum (L.) Holub — Litunarjafni —

Selaginellaceae — Mosajafnaætt — Селагинелловые 
  Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank. — Mosajafni -

 Isoetaceae — Álftalauksætt — Полушниковые 
  Isoetes echinospora Durieu — Álftalaukur —   Isoetes lacustris L. — Vatnalaukur —  Equisetaceae — Elftingarætt — Хвощевые 
  Equisetum arvense L. — Klóelfting —   Equisetum fluviatile L. — Fergin —   Equisetum hyemale L. — Eski —   Equisetum palustre L. — Mýrelfting —   Equisetum pratense Ehrh. — Vallelfting —   Equisetum sylvaticum L. — Skógelfting —   Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr — Beitieski —   Ophioglossaceae — Naðurtunguætt — Ужовниковые 
  Ophioglossum azoricum C.Presl. — Naðurtunga —   Botrychium boreale Milde — Mánajurt —   Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr. — Lensutungljurt —   Botrychium lunaria (L.) Sw. — Tungljurt —   Botrychium minganense Victorin, Proc. & Trans. — Keilutungljurt —   Botrychium simplex E.Hitchc. — Dvergtungljurt —  Pteridaceae — Vængburknaætt — Разнолистниковые 
 Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook. — Hlíðaburkni

Hymenophyllaceae — Mosaburknaætt — Гименофилловые 
 Hymenophyllum wilsonii Hook. — Mosaburkni

 Aspleniaceae — Klettburknaætt — Костенцовые 
 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. — Skeggburkni
 Asplenium trichomanes L. — Svartburkni
 Asplenium viride Huds. — Klettaburkni

Woodsiaceae — Liðfætluætt — Вудсиевые 
 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz — Þúsundblaðarós
 Athyrium filix-femina (L.) Roth — Fjöllaufungur
 Woodsia alpina (Bolton) Gray — Fjallaliðfætla
 Woodsia ilvensis (L.) R.Br. — Liðfætla
 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Tófugras
 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman — Þrílaufungur

Dryopteridaceae — Skjaldburknaætt — Щитовниковые 
 Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy — Dílaburkni
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott — Stóriburkni
 Polystichum lonchitis (L.) Roth — Skjaldburkni

 Thelypteridaceae — Þríhyrnuburknaætt — Телиптерисовые 
 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Þríhyrnuburkni
 Blechnum spicant (L.) Roth — Skollakambur

 Polypodiaceae — Köldugrasætt — Многоножковые 
 Polypodium vulgare L. — Köldugras.

Pinaceae — Furuætt — Сосновые 
 Pinus contorta Douglas ex Loudon — Stafafura
 Picea sitchensis (Bong.) Carrière — Sitkagreni
 Larix sibirica Ledeb. — Síberíulerki
 Pinus aristata Engelm. — Broddfura
 Pinus cembra L. — Lindifura
 Pinus mugo Turra — Fjallafura
 Pinus sylvestris L. — Skógarfura
 Picea abies (L.) H.Karsten — Rauðgreni
 Picea engelmannii Parry ex Engelm. — Blágreni
 Abies lasiocarpa (Hooker) Nutt. — Fjallaþinur

Cupressaceae — Einisætt — Кипарисовые 
 Juniperus communis L.- Einir

 Salicaceae — Víðisætt — Ивовые 
 Salix alaxensis (Anderss.) Coville — Alaskavíðir —
 Salix arctica Pall. — Fjallavíðir —
 Salix caprea L. — Selja —
 Salix herbacea L. — Grasvíðir —
 Salix lanata L. — Loðvíðir —
 Salix myrsinifolia Salisb. subsp. borealis (Fr.) Hyl. — Viðja —
 Salix phylicifolia L. — Gulvíðir —
 Salix pentandra L. — Gljávíðir —
 Populus tremula L. — Blæösp —
 Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook. — Alaskaösp —

 Betulaceae — Bjarkarætt — Березовые 
 Betula nana L. — Fjalldrapi
 Betula pubescens Ehrh. — Birki
 Alnus sinuata (Regel) Rydb. — Sitkaölur
 Alnus incana (L.) Moench — Gráölur

 Urticaceae — Netluætt — Крапивные 
 Urtica dioica L. — Brenninetla
 Urtica urens L. — Smánetla

 Cannabaceae — Hampætt — Конопляные 
 Cannabis sativa L. — Hampjurt

Polygonaceae — Súruætt — Гречишные 
 Rumex acetosa L. subsp. acetosa — Túnsúra
 Rumex acetosella L. — Hundasúra
 Rumex longifolius DC. — Njóli
 Oxyria digyna (L.) Hill — Ólafssúra
 Persicaria amphibia (L.) Gray — Tjarnablaðka
 Persicaria maculosa Gray — Flóajurt
 Bistorta vivipara (L.) Delarbre — Kornsúra
 Koenigia islandica L. — Naflagras
 Polygonum aviculare L. — Blóðarfi
 Rumex crispus L. — Hrukkunjóli
 Rumex obtusifolius L. subsp. sylvestris (Wallr.) Čelak
 Rumex stenophyllus Ledeb. — Akurnjóli
 Rumex thyrsiflorus Fingerh. — Skúfasúra
 Rumex triangulivalvis (Danser) Rech.f. — Bugðunjóli
 Rheum x rhabarbarum L. — Rabbarbari
 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve — Vafsúra
 Fallopia sachalinensis (F.Schmidt ex Maxim.) Ronse Decr. — Risasúra
 Persicaria lapathifolia (L.) Gray — Lóblaðka
 Bistorta officinalis Delarbre — Slöngusúra
 Aconogonum alpinum (All.) Schur — Snæsúra
 Fagopyrum esculentum Moench — Bókhveiti
 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. — Tatarabókhveiti

Plumbaginaceae — Gullintoppuætt — Свинчатковые 
 Armeria maritima (Miller) Willd. — Geldingahnappur — Algengur um land allt.

 Chenopodiaceae — Hélunjólaætt — Маревые 
 Atriplex glabriuscula Edmonston — Hrímblaðka
 Atriplex longipes Drejer subsp. praecox (Hülph.) Turesson — Hélublaðka
 Atriplex littoralis L. — Þanghrímblaðka
 Atriplex patula L. — Akurhrímblaðka
 Chenopodium album L. — Hélunjóli
 Chenopodium berlandieri Moq. — Texasnjóli
 Chenopodium murale L. — Netlunjóli
 Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz — Hærunjóli
 Chenopodium pratericola Rydb. — Gæsanjóli
 Chenopodium suecicum Murr — Svíanjóli
 Suaeda maritima (L.) Dumort. — Salturt
 Salsola tragus L. — Þornurt

 Portulacaceae — Grýtuætt — Портулаковые 
 Montia fontana L. — Lækjagrýta
 Claytonia sibirica L. — Rósagrýta

 Caryophyllaceae — Hjartagrasætt — Гвоздичные 
 Spergula arvensis L. subsp. sativa (Mert. & W.D.J.Koch) Čelak — Skurfa
 Spergularia salina J. & C.Presl — Flæðaskurfa
 Sagina caespitosa (J.Vahl) Lange — Fjallkrækill
 Sagina nivalis (Lindblad) Fries — Snækrækill
 Sagina nodosa (L.) Fenzl subsp. borealis G.E. Crow — Hnúskakrækill
 Sagina procumbens L. — Skammkrækill
 Sagina saginoides (L.) H.Karsten — Langkrækill
 Sagina subulata (Swartz) C. Presl — Broddkrækill
 Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell. — Fjallanóra
 Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern — Melanóra
 Minuartia stricta (Swartz) Hiern — Móanóra
 Honkenya peploides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) Hultén — Fjöruarfi
 Arenaria norvegica Gunn. — Skeggsandi
 Stellaria alsine Grimm — Bakkaarfi
 Stellaria borealis Bigelow — Línarfi
 Stellaria crassifolia Ehrh. — Stjörnuarfi
 Stellaria graminea L. — Akurarfi
 Stellaria humifusa Rottb. — Lágarfi
 Stellaria media (L.) Vill. — Haugarfi
 Cerastium alpinum L. — Músareyra
 Cerastium cerastoides (L.) Britton — Lækjafræhyrna
 Cerastium fontanum Baumg. — Vegarfi
 Cerastium glomeratum Thuill. — Hnoðafræhyrna
 Cerastium nigrescens (H.C.Watson) Edmondston var. laxum (Lindblad) Brysting & Elven — Fjallafræhyrna
 Viscaria alpina L. — Ljósberi
 Lychnis flos-cuculi L. — Munkahetta
 Silene acaulis (L.) Jacq. — Lambagras
 Silene dioica (L.) Clairv. — Dagstjarna
 Silene uniflora Roth — Holurt
 Cerastium biebersteinii DC. — Rottueyra
 Agrostemma githago L. — Akurstjarna
 Silene latifolia Poir. subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet — Aftanstjarna
 Silene noctiflora L. — Rökkurstjarna
 Silene vulgaris (Moench) Garcke — Garðaholurt
 Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert — Kúajurt

Nymphaeaceae — Vatnaliljuætt — Нимфейные 
 Nuphar pumila (Timm) DC. — Dvergvatnalilja

 Ranunculaceae — Sóleyjaætt — Лютиковые 
 Caltha palustris L. — Hófsóley
 Thalictrum alpinum L. — Brjóstagras
 Ranunculus auricomus L. — Sifjarsóley
 Ranunculus confervoides (Fr.) Fr. — Lónasóley
 Ranunculus glacialis L. — Jöklasóley
 Ranunculus hyperboreus Rottb. — Trefjasóley
 Ranunculus pygmaeus Wahlenb. — Dvergsóley
 Ranunculus repens L. — Skriðsóley
 Ranunculus reptans L. — Flagasóley
 Ranunculus subborealis Tzvelev — Brennisóley
 Aconitum x stoerkianum Reichenb. — Fagurhjálmur
 Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy — Venusvagn
 Anemone nemorosa L. — Skógarsóley
 Ranunculus aconitifolius L. — Silfursóley

 Papaveraceae — Draumsóleyjaætt — Маковые 
 Papaver croceum Ledeb. — Garðasól
 Papaver radicatum Rottb. — Melasól
 Papaver somniferum L. — Draumsól

Fumariaceae — Reykjurtaætt — Дымянковые 
 Fumaria officinalis L. — Reykjurt

 Brassicaceae — Krossblómaætt — Капустные 
 Arabidopsis petraea (L.) — Melablóm
 Erysimum strictum P.Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 Barbarea stricta Andrz. — Hlíðableikja
 Rorippa islandica (Oeder & Murray) Borbas — Kattarjurt
 Cardamine bellidifolia L. — Jöklaklukka
 Cardamine hirsuta L. — Lambaklukka
 Cardamine pratensis L. subsp. angustifolia (Hook.) O.E. Schulz — Hrafnaklukka
 Arabis alpina L. — Skriðnablóm
 Draba arctogena (E.Ekman) E.Ekman — Heiðavorblóm
 Draba glabella Pursh. — Túnvorblóm
 Draba incana L. — Grávorblóm
 Draba lactea Adams — Snoðvorblóm
 Draba nivalis Liljeblad — Héluvorblóm
 Draba norvegica Gunn. — Hagavorblóm
 Draba oxycarpa Sommerf. — Fjallavorblóm
 Draba verna L. — Vorperla
 Cochlearia officinalis L. — Skarfakál
 Cochlearia groenlandica L. — Fjallaskarfakál
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. — Hjartarfi
 Subularia aquatica L. — Alurt
 Cakile maritima Scop. subsp. islandica (Goud.) Hyl. ex Elven — Fjörukál
 Sisymbrium altissimum L. — Risadesurt
 Sisymbrium officinale (L.) Scop. — Götudesurt
 Descurainia incana (Bernh. ex Fisch. & C.A.Mey.) Dorn — Gráþefjurt
 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl — Þefjurt
 Isatis tinctoria L. — Litunarklukka
 Erysimum cheiranthoides L. — Akurgyllir
 Erysimum repandum L. — Hafnagyllir
 Hesperis matronalis L. — Næturfjóla
 Malcolmia maritima (L.) R.Br. — Martoppur
 Barbarea vulgaris W.T.Aiton — Garðableikja
 Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek — Brunnperla
 Rorippa sylvestris (L.) Besser — Flækjujurt
 Armoracia rusticana P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. — Piparrót
 Cardamine flexuosa With. — Kjarrklukka
 Berteroa incana (L.) DC. — Hvítduðra
 Camelina microcarpa Andrz. ex DC. — Hárdoðr
 Camelina sativa (L.) Crantz — Akurdoðra
 Thlaspi arvense L — Akursjóður
 Noccaea caerulescens (J. & C.Presl) F.K.Mey. — Varpasjóður
 Lepidium campestre (L.) R.Br. — Akurperla
 Lepidium densiflorum Schrad. — Þyrpiperla
 Lepidium heterophyllum Benth. — Hnoðperla
 Lepidium latifolium L. — Strandperla
 Lepidium neglectum Thell. — Kringluperla
 Lepidium perfoliatum L. — Slíðurperla
 Lepidium ruderale L. — Haugperla
 Lepidium sativum L. — Garðperla
 Lepidium virginicum L. — Virginíuperla
 Conringia orientalis (L.) Dumort. — Káljurt
 Brassica napus L. — Gulrófa, repja
 Brassica oleracea L. — Garðakál
 Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) Clapham — Arfanæpa
 Sinapis alba L. — Hvítur mustarður
 Sinapis arvensis L. — Arfamustarður
 Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz — Hundakál
 Raphanus raphanistrum L. — Akurhreðka
 Raphanus sativus L. — Ætihreðka

 Limnanthaceae — Deiglujurtarætt — Лимнантовые 
 Limnanthes douglasii R.Br. — Eggjablóm -

Droseraceae — Sóldaggarætt — Росянковые 
 Drosera rotundifolia L. — Sóldögg -

 Crassulaceae — Helluhnoðraætt — Толстянковые 
 Tillaea aquatica L. — Vatnsögn -
 Rhodiola rosea L. — Burnirót -
 Sedum acre L. — Helluhnoðri -
 Sedum annuum L. — Skriðuhnoðri -
 Sedum villosum L. — Flagahnoðri -
 Sedum album L. — Ljósahnoðri -
 Hylotelephium maximum (L.) Holub -
 Hylotelephium telephium (L.) Ohba — Sumarhnoðri -

 Parnassiaceae — Mýrasóleyjaætt — Белозоровые 
 Parnassia palustris L. — Mýrasóley -

Saxifragaceae — Steinbrjótsætt — Камнеломковые 
 Saxifraga aizoides L. — Gullsteinbrjótur -
 Saxifraga cespitosa L. — Þúfusteinbrjótur -
 Saxifraga cernua L. — Laukasteinbrjótur -
 Saxifraga cotyledon L. — Klettafrú -
 Saxifraga foliolosa R.Br. — Hreistursteinbrjótur -
 Saxifraga granulata L. — Kornasteinbrjótur -
 Saxifraga hirculus L. — Gullbrá -
 Saxifraga hypnoides L. — Mosasteinbrjótur -
 Saxifraga nivalis L. — Snæsteinbrjótur -
 Saxifraga oppositifolia L. — Vetrarblóm -
 Saxifraga paniculata Miller — Bergsteinbrjótur -
 Saxifraga rivularis L. — Lækjasteinbrjótur -
 Saxifraga rosacea Moench — Toppasteinbrjótur -
 Saxifraga stellaris L. — Stjörnusteinbrjótur -
 Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H.Smith ex Lindm. — Dvergsteinbrjótur -
 Saxifraga umbrosa L. — Skuggasteinbrjótur -

Grossulariaceae — Stikilsberjaætt — Крыжовниковые 
 Ribes x pallidum Otto & Dietr. -
 Ribes nigrum L. — Sólberjarifs -
 Ribes rubrum L. — Rauðberjarifs -
 Ribes uva-crispa L. — Stikilsberjarunni -

Rosaceae — Rósaætt — Розовые 
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — Mjaðjurt -
 Geum rivale L. — Fjalldalafífill -
 Dryas octopetala L. — Holtasóley -
 Sibbaldia procumbens L. — Fjallasmári -
 Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch — Gullmura -
 Potentilla erecta (L.) Räuschel — Blóðmura -
 Argentina anserina (L.) Rydb. — Tágamura -
 Argentina egedii (Wormskj.) Rydb. — Skeljamura -
 Comarum palustre L. — Engjarós -
 Fragaria vesca L. — Jarðarber -
 Rubus saxatilis L. — Hrútaber -
 Rosa dumalis Bechst. — Glitrós -
 Rosa pimpinellifolia L. — Þyrnirós -
 Alchemilla alpina L. — Ljónslappi -
 Alchemilla faeroensis (Lange) Buser — Maríuvöttur -
 Alchemilla filicaulis Buser — Maríustakkur -
 Alchemilla glabra Neygenf. — Brekkumaríustakkur -
 Alchemilla glomerulans Buser — Hnoðamaríustakkur -
 Alchemilla mollis (Buser) Rothm. — Garðamaríustakkur -
 Alchemilla subcrenata Buser — Engjamaríustakkur -
 Alchemilla wichurae (Buser) Stefánsson — Silfurmaríustakkur -
 Sanguisorba alpina Bunge — Höskollur -
 Sanguisorba officinalis L. — Blóðkollur -
 Sorbus aucuparia L. — Reynir -
 Spiraea x billardii Hérincq — Úlfakvistur -
 Spiraea salicifolia L. — Víðikvistur -
 Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun — Reyniblaðka -
 Filipendula kamtschatica (Pallas) Maxim. — Risamjaðjurt -
 Geum x heldreichii hort. ex Bergmans — Skrúðdalafífill -
 Geum x sudeticum Tausch — Blikdalafífill -
 Geum macrophyllum Willd. — Skógdalafífill -
 Potentilla fruticosa L. — Runnamura -
 Potentilla norvegica L. — Noregsmura -
 Rubus idaeus L. — Hindber -
 Rubus spectabilis Pursh — Laxaber -
 Rosa rugosa Thunb. ex Murray — Ígulrós -
 Sanguisorba canadensis L. — Kanadakollur -
 Malus x domestica Borkh. — Eplatré -
 Sorbus mougeotii Soy-Willem. & Godr. — Alpareynir -
 Prunus padus L. — Heggur -

Fabaceae — Belgjurtaætt — Бобовые 
 Lupinus nootkatensis Donn ex Sims — Alaskalúpína -
 Trifolium hybridum L. — Túnsmári -
 Trifolium medium L. — Skógarsmári -
 Trifolium pratense L. — Rauðsmári -
 Trifolium repens L. — Hvítsmári -
 Anthyllis vulneraria L. subsp. borealis (Rouy) Jalas — Gullkollur -
 Vicia cracca L. — Umfeðmingur -
 Vicia sepium L. — Giljaflækja -
 Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W.Ball — Baunagras -
 Lathyrus palustris L. — Mýraertur -
 Lathyrus pratensis L. — Fuglaertur -
 Lupinus arcticus S.Wats. — Skollalúpina -
 Lupinus polyphyllus Lindl. — Garðalúpína -
 Medicago lupulina L. — Úlfasmári -
 Medicago sativa L. — Refasmári -
 Melilotus albus Medik. — Mjallarsteinsmári -
 Melilotus officinalis (L.) Lam. — Mánasteinsmári -
 Trifolium aureum Pollich — Gullsmári -
 Trifolium dubium Sibth. — Músasmári -
 Lotus corniculatus L. — Akurmaríuskór -
 Astragalus alpinus L. — Seljahnúta -
 Vicia angustifolia L. — Sumarflækja -
 Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray — Loðflækja -
 Vicia sativa L. — Akurflækja -
 Vicia villosa Roth — Dúnflækja -
 Pisum arvense L. — Gráertur -
 Pisum sativum L. — Garðertur -

 Oxalidaceae — Súrsmæruætt — Кисличные 
 Oxalis acetosella L. — Súrsmæra -
 Oxalis corniculata L. — Hornsmæra -
 Oxalis stricta L. — Akursmæra -

Geraniaceae — Blágresisætt — Гераниевые 
 Geranium sylvaticum L. — Blágresi -
 Geranium x magnificum Hyl. — Kóngablágresi -
 Geranium molle L. — Loðblágresi -
 Geranium pratense L. — Garðablágresi -
 Geranium pusillum L. — Dvergblágresi -
 Geranium robertianum L. — Rauðgresi -
 Erodium cicutarium (L.) L’Hér. — Hegranef -

 Linaceae — Línætt— Льновые 
 Linum catharticum L. — Villilín -
 Linum usitatissimum L. — Spunalín -

 Euphorbiaceae — Mjólkurjurtaætt — Молочайные  
 Euphorbia cyparissias L. — Sedrusmjólk —  Malvaceae — Stokkrósaætt — Мальвовые 
 Malva pusilla Sm. — Hænsnarós -
 Malva verticillata L. var. crispa L. — Kransmalva -

 Clusiaceae — Gullrunnaætt — Клузиевые 
 Hypericum maculatum Crantz — Flekkjagullrunni
 Hypericum perforatum L. — Doppugullrunni

 Violaceae — Fjóluætt — Фиалковые 
 Viola canina L. — Týsfjóla -
 Viola epipsila Ledeb. — Birkifjóla -
 Viola palustris L. — Mýrfjóla -
 Viola riviniana Reichenb. — Skógfjóla -
 Viola tricolor L. — Þrenningarfjóla -
 Viola arvensis Murray — Arfafjóla -

 Onagraceae — Eyrarrósarætt — Кипрейные 
 Epilobium alsinifolium Vill. — Lindadúnurt -
 Epilobium anagallidifolium Lam. — Fjalladúnurt -
 Epilobium ciliatum Raf. — Vætudúnurt -
 Epilobium collinum C.C.Gmelin — Klappadúnurt -
 Epilobium hornemannii Reichenb. — Heiðadúnurt -
 Epilobium lactiflorum Hausskn. — Ljósadúnurt -
 Epilobium palustre L. — Mýradúnurt -
 Chamerion angustifolium (L.) Holub. — Sigurskúfur -
 Chamerion latifolium (L.) Holub. — Eyrarrós -
 Epilobium montanum L. — Runnadúnurt -
 Myriophyllum alterniflorum DC. — Síkjamari -
 Myriophyllum sibiricum Kom. — Vatnamari -

 Cornaceae — Skollabersætt — Кизиловые 
 Cornus suecica L. — Skollaber -

Araliaceae — Bergfléttuætt — Аралиевые 
 Hydrocotyle vulgaris L. — Vatnsnafli -

 Apiaceae — Sveipjurtaætt — Сельдерейные 
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Skógarkerfill -
 Myrrhis odorata (L.) Scop. — Spánarkerfill -
 Carum carvi L. — Kúmen -
 Aegopodium podagraria L. — Geitakál -
 Ligusticum scoticum L. — Sæhvönn -
 Angelica archangelica L. — Ætihvönn -
 Angelica sylvestris L. — Geithvönn -
 Aethusa cynapium L. — Villisteinselja -
 Levisticum officinale Koch — Skessujurt -
 Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier — Bjarnarkló -
 Heracleum sphondylium L. — Húnakló -
 Torilis japonica (Houtt.) DC. — Runnakerfill -
 Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. — Gulrót -

Pyrolaceae — Vetrarliljuætt — Грушанковые 
 Pyrola grandiflora Radius — Bjöllulilja -
 Pyrola minor L. — Klukkublóm -
 Orthilia secunda (L.) House — Grænlilja -

 Ericaceae — Lyngætt — Вересковые 
 Loiseleuria procumbens (L.) Desv. — Sauðamergur -
 Phyllodoce caerulea (L.) Bab. — Bláklukkulyng -
 Harrimanella hypnoides (L.) Coville — Mosalyng -
 Andromeda polifolia L. — Ljósalyng -
 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel — Sortulyng -
 Calluna vulgaris (L.) Hull — Beitilyng -
 Vaccinium myrtillus L. — Aðalbláberjalyng -
 Vaccinium uliginosum L. — Bláberjalyng -
 Vaccinium vitis-idaea L. — Rauðberjalyng -
 Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. — Mýraberjalyng -
 Erica tetralis L. — Haustlyng -

Empetraceae — Krækilyngsætt — Водяниковые 
 Empetrum nigrum L. — Krækilyng — Водяника чёрная

Diapensiaceae — Fjallabrúðuætt — Диапенсиевые 
 Diapensia lapponica L. — Fjallabrúða — Диапенсия лапландская

Primulaceae — Maríulykilsætt — Примуловые 
 Primula egaliksensis Wormsk. — Davíðslykill -
 Primula stricta Hornem. — Maríulykill -
 Trientalis europaea L. — Sjöstjarna -
 Glaux maritima L. — Sandlæðingur -
 Lysimachia punctata L. — Útlagi -
 Anagallis arvensis L. — Nónblóm -

Примечания

Литература 
 Bergþór Jóhannsson 2004. Undafíflar á ný. 88 s.
 Sigurður H. Magnússon og Kristín Svavarsdóttir 2007. Áhrif beitarfriðunar á framvindu gróðurs og jarðvegs á lítt grónu landi. 67 s.
 Hörður Kristinsson, Eva G. Þorvaldsdóttir og Björgvin Steindórsson 2007. Vöktun válista plantna 2002—2006. 86 s.
 Hörður Kristinsson 2008. Íslenskt plöntutal, blómplöntur og byrkningar. 58 s.

См. также 
 Эндемизм

Ссылки 
 Список растений Исландии на 2010 год
 Флора Исландии — Цветочные и споровые растения

Исландия
Природа Исландии
Списки:Исландия